Чисельність населення Ставропольського краю на початку 2013 р. становила 2 790 785 осіб. 
Густота населення 42,2 осіб/км².
Міське населення — 57,6 %, сільське — 42,4 %

Національний склад населення 

Більшість населення краю становлять росіяни — 80,1 %. Традиційно великі в краї етнічні громади вірменів (5,8 %), греків (1,2 %) і українців (1,1 %). В останні десятиліття зростає кількість дагестанських народів, особливо даргінців — 1,8 %. Ногайці (0,8 %) та туркмени (0,5 %), що проживають на сході й північному сході, є нащадками кочового населення краю дослов'янської колонізації. У деяких поселеннях у передгірних районах корінним населенням є осетини, кабардинці та карачаєвці.

Національний склад за переписом 2010 р.

Національний склад муніципальних районів та міських округів області за даними перепису 2010 р.

Народи

Росіяни 

Медіанний вік росіян Ставропольського краю за переписом 2010 р. — 37,2 років

Урбанізація:
 міських жителів — 59,6 %
 сільських жителів — 40,4 %

Рідна мова росіян Ставропольського краю за переписом 2010 р.
 Російська — 99,9 %

Вірмени 

Території з найвищою часткою вірменів у населенні за переписом 2010 р.

Медіанний вік вірменів Ставропольського краю за переписом 2010 р. — 34,5 років

Урбанізація:
 міських жителів — 61,8 %
 сільських жителів — 38,2 %

Рідна мова вірменів Ставропольського краю за переписом 2010 р.
 Вірменська — 63,8 %
 Російська — 36,1 %

Населені пункти Ставропольського краю, де за переписом 2002 року вірмени були найчисельнішою національністю.

Даргінці 

Території з найвищою часткою даргінців у населенні за переписом 2010 р.

Медіанний вік даргінців Ставропольського краю за переписом 2010 р. — 25,4 роки

Урбанізація:
 міських жителів — 14,6 %
 сільських жителів — 85,4 %

Рідна мова даргінців Ставропольського краю за переписом 2010 р.
 Даргінська — 95,8 %
 Російська — 3,9 %

Населені пункти Ставропольського краю, де за переписом 2002 року даргінці були найчисельнішою національністю.

Греки 

Території з найвищою часткою греків у населенні за переписом 2010 р.

Медіанний вік греків Ставропольського краю за переписом 2010 р. — 36,7 років

Урбанізація:
 міських жителів — 39,1 %
 сільських жителів — 60,9 %

Рідна мова греків Ставропольського краю за переписом 2010 р.
 Грецька — 32,6 %
 Російська — 64,8 %
 Турецька — 2,3 %

Населені пункти Ставропольського краю, де за переписом 2002 року греки були найчисельнішою національністю.

Цигани 

Території з найвищою часткою циган у населенні за переписом 2010 р.

Медіанний вік циган Ставропольського краю за переписом 2010 р. — 19,9 років

Урбанізація:
 міських жителів — 32,8 %
 сільських жителів — 67,2 %

Рідна мова циган Ставропольського краю за переписом 2010 р.
 Циганська — 93,2 %
 Російська — 6,7 %

Українці 

Території з найвищою часткою українців у населенні за переписом 2010 р.

Медіанний вік українців Ставропольського краю за переписом 2010 р. — 56,4 роки

Урбанізація:
 міських жителів — 65,9 %
 сільських жителів — 34,1 %

Рідна мова українців Ставропольського краю за переписом 2010 р.
 Українська — 28,0 %
 Російська — 71,9 %

Ногайці 

Території з найвищою часткою ногайців у населенні за переписом 2010 р.

Медіанний вік ногайців Ставропольського краю за переписом 2010 р. — 29,2 роки

Урбанізація:
 міських жителів — 17,1 %
 сільських жителів — 82,9 %

Рідна мова ногайців Ставропольського краю за переписом 2010 р.
 Ногайська — 93,8 %
 Російська — 5,7 %

Населені пункти Ставропольського краю, де за переписом 2002 року ногайці були найчисельнішою національністю.

Азербайджанці 

Території з найвищою часткою азербайджанців у населенні за переписом 2010 р.

Медіанний вік азербайджанців Ставропольського краю за переписом 2010 р. — 33,6 років

Урбанізація:
 міських жителів — 64,8 %
 сільських жителів — 35,2 %

Рідна мова азербайджанців Ставропольського краю за переписом 2010 р.
 Азербайджанська — 77,7 %
 Російська — 20,7 %
 Турецька — 0,8 %

Карачаєвці 

Території з найвищою часткою карачаєвців у населенні за переписом 2010 р.

Медіанний вік карачаєвців Ставропольського краю за переписом 2010 р. — 28,7 років

Урбанізація:
 міських жителів — 60,0 %
 сільських жителів — 40,0 %

Рідна мова карачаєвців Ставропольського краю за переписом 2010 р.
 Карачаєво-балкарська — 87,8 %
 Російська — 12,0 %
Населені пункти Ставропольського краю, де за переписом 2002 року карачаєвці були найчисельнішою національністю.

Туркмени 

Території з найвищою часткою туркменів у населенні за переписом 2010 р.

Медіанний вік туркменів Ставропольського краю за переписом 2010 р. — 28,7 років

Урбанізація:
 міських жителів — 12,6 %
 сільських жителів — 87,4 %

Рідна мова туркменів Ставропольського краю за переписом 2010 р.
 Туркменська — 94,9 %
 Російська — 4,2 %

Населені пункти Ставропольського краю, де за переписом 2002 року туркмени були найчисельнішою національністю.

Чеченці 

Території з найвищою часткою чеченців у населенні за переписом 2010 р.

Медіанний вік чеченців Ставропольського краю за переписом 2010 р. — 24,9 років

Урбанізація:
 міських жителів — 29,6 %
 сільських жителів — 70,4 %

Рідна мова чеченців Ставропольського краю за переписом 2010 р.
 Чеченська — 90,6 %
 Російська — 9,2 %

Населені пункти Ставропольського краю, де за переписом 2002 року чеченці були найчисельнішою національністю.

Татари 

Території з найвищою часткою татар у населенні за переписом 2010 р.

Медіанний вік татар Ставропольського краю за переписом 2010 р. — 41,6 років

Урбанізація:
 міських жителів — 49,5 %
 сільських жителів — 50,5 %

Рідна мова татар Ставропольського краю за переписом 2010 р.
 Татарська — 59,0 %
 Російська — 38,5 %
 Ногайська — 1,7 %
 Туркменська — 0,5 %

Населені пункти Ставропольського краю, де за переписом 2002 року татари були найчисельнішою національністю.

Турки 

Території з найвищою часткою турків у населенні за переписом 2010 р.

Медіанний вік турків Ставропольського краю за переписом 2010 р. — 23,6 років

Урбанізація:
 міських жителів — 10,8 %
 сільських жителів — 89,2 %

Рідна мова турків Ставропольського краю за переписом 2010 р.
 Турецька — 97,4 %
 Російська — 2,4 %

Населені пункти Ставропольського краю, де за переписом 2002 року турки були найчисельнішою національністю.

Інші народи 
Іншими чисельними народами Ставропольського краю є:
 Аварці — 9 009 осіб (2010). Проживають переважно у південно-східних, південних та центральних районах краю. За переписом 2002 р. становили більшість населення хуторів Сунженський (53,1 % з 311) та Лівопадинський (36,0 % з 239) Степновського р-ну. Аварці становили також 34,9 % (117 з 335) населення хутору Коммаяк Степновського р-ну, 30,4 % населення селища Горлинка Іпатовського р-ну, 26,3 % населення с-ща Верхній Янікуль Андроповського р-ну. Найбільше за чисельністю аварське населення у 2002 р. проживало у м. Ставрополь (273), м. Кисловодськ (249) та селищі Мирне Курського району (225).
 Кабардинці — 7 993 осіб (2010). Абсолютна більшість кабардинців проживає південних районах краю, що межують з Кабардино-Балкарією: Курському та Кіровському. Кабардинці становлять більшість населення с. Серноводського Курського р-ну (за переписом 2002 р. — 88,8 % з 1310) та с-ща Прогрес Кіровського р-ну (66,1 % з 1484). Багато кабардинців проживають у містах П'ятигорськ та Кисловодськ, а також с. Руському та хуторі Графський Кіровського району.
 Осетини — 7 988 осіб (2010). Значна кількість осетинів проживають у містах краю: Кисловодську (821), П'ятигорську (771), Ставрополі (580), Єссентуках (319). Сільське осетинське населення зосереджується переважно у південних районах: Новоселицькому, Курському та Степновському. У селі Долинівка Курського р-ну осетини є найбільшою національною групою (28,6 % з 1726 ос.). Високою є представленість осетинів і у населення селища Водне Апанасенківського р-ну (16,1 % з 390) та хутора Бугулів Курського р-ну (16,1 % з 548). Значна кількість осетинів проживають також у станиці Курській Курського району (302 ос., 2,6 % населення) та с. Руському Курського району (151 ос., 3,5 % населення)

Історична динаміка національного складу 
Зміна чисельності окремих національностей Ставропольського краю, 1959—2010 рр.

Міжнаціональні відносини 
У Ставропольському краї зберігається прихований етноконфліктний потенціал, основним фактором якого є міграційні процеси. Так, щорічна міграція у Ставропольський край тільки з республік Північного Кавказу оцінюється у приблизно 6 тис. осіб. Внаслідок міграційних процесів змінюється етнічна структура населення ряду районів і населених пунктів Ставропольського краю, насамперед, східних районів.

Динаміка чисельності представників «європейських» етносів у Ставропольському краї

Динаміка чисельності представників етносів Кавказу у Ставропольському краї

В останні десятиліття позначилася і тенденція формування територій компактного проживання етнічних груп, окремих сільських поселень і міських кварталів з моноетнічним населенням. Спостерігається посилення конкуренції між етнічними групами в сфері власності, бізнесу, підприємництва, а також об'єднання і позиціонування молоді та студентства за етнічним принципом. Все це, а також слабка інтеграція мігрантів, особливо частини молоді з республік Північного Кавказу, в соціокультурне середовище Ставропольського краю є однією з причин наявного напруги у відносинах між корінним населенням та мігрантами, що несприятливо позначається на соціальних відносинах і стабільності в Ставропольському краї.

Рух населення

Природний рух 
Коефіцієнти природного руху населення адміністративних одиниць Ставропольського краю у 2012 р.

Віковий склад населення 
Віковий склад міського і сільського населення за переписом 2010 р.

Освіта 
Рівень освіти населення старше 15 років за переписом 2010 р.
 вища — 21,25 %
 неповна вища — 4,53 %
 середня — 62,40 %
 початкова — 10,84 %
 без освіти — 0,96 % (в тому числі неграмотних 0,49 %)

Примітки

Джерела 
 Територіальний орган державної статистики Росії у Ставропольському краї  

Ставропольський край
Ставропольський край